Schuchhardt ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Schuchhardt (1859–1943), deutscher Prähistoriker 
 Johann Heinrich Daniel Ludolf Schuchhardt (1828–?), deutscher Graveur, Drucker und Kupferstecher
 Walter-Herwig Schuchhardt (1900–1976), deutscher Klassischer Archäologe

Siehe auch:
 Schuchardt
 Schuchard